Alfred Hage kan henvise til flere personer:

 Alfred Hage (handelsmand) (1803-1872) – dansk handelsmand, godsejer og politiker
 Alfred Hage (landbrugsminister) (1843-1922) – dansk godsejer og landbrugsminister